Nokia 3310 — мобильный телефон, представленный в качестве обновленной версии оригинальной модели с тем же названием 26 февраля 2017 года на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне финской компанией HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia для использования на мобильных телефонах и планшетах. Корпус новой версии немного уменьшен в размере и сделан тоньше. Предполагается работа телефона на платформе Series 30+. Он оснащен 2,4-дюймовым экраном QVGA (240 × 320), двухмегапиксельной камерой (фото- и видеозапись) и слотом для карты памяти. Аккумулятор, по заявлению представителей разработчика, будет работать до 22 часов в режиме разговора и до 25 дней в режиме ожидания. По аналогии с оригинальной моделью новый телефон будет комплектоваться ремейком игры «Змейка» — Snake Xenzia (Gameloft) с обновленными режимами и графикой. Планируемая цена обновлённой модели — 49 евро; целевая аудитория — второй телефон «для тех, кто помнит». Телефон имеет базовые функции: FM-радио, веб-браузер Opera Mini, диктофон. Конструкция корпуса сильно подражает своему предшественнику как дизайном, так и форм-фактором. Модель будет доступна в четырёх цветах, сменные панели будут продаваться отдельно.

Презентация Nokia 3310 в России прошла 16 мая 2017 года, старт продаж начался 17 мая 2017 года. Текущая цена — 3990 рублей.

Технические характеристики 
Производитель заявил следующие характеристики будущей модели:
 форма корпуса — яйцевидная;
 цвета корпуса — матовый серый, глянцевый желтый, матовый синий или глянцевый красный;
 габариты корпуса:
 длина — 115,6 мм,
 ширина — 51 мм,
 толщина — 12,8 мм;
 клавиатура — аппаратная цифровая;
 диагональ экрана — 2,4″;
 разрешение экрана — 240 × 320 пикселей (167 пикселей на дюйм);
 разрешение камеры — 2 мегапикселя;
 вспышка — светодиодная;
 объем встроенной памяти — 16 МБ;
 поддержка карт памяти — microSD-HC емкостью до 32 ГБ;
 емкость аккумулятора — 1200 мАч;
 время автономной работы:
 в режиме разговора — до 22 ч,
 в режиме ожидания — до 31 дня,
 в режиме воспроизведения музыки — до 51 ч;
 мультимедиа — радио FM;
 проводные коммуникации — micro USB;
 беспроводные коммуникации — Bluetooth 3.0.

Особые версии и модификации 
Компания Gresso представила VIP-версию телефона. Телефон оборудован корпусом из дорогих материалов и 32 Гб памяти.

См. также 
 Nokia 3310

Примечания

Ссылки 
3310 (2017)